Theodore Austin-Sparks (1888-1971), aussi connu sous le nom de « Mr. Sparks » ou « TAS », est un pasteur baptiste et auteur chrétien britannique.

Jeunesse 
Après sa naissance à Londres en 1888, Théodore est envoyé très jeune vivre en Écosse avec les parents de son père. Là, à l'âge de 17 ans, il décide de devenir chrétien en écoutant un groupe de jeunes prédicateurs de rue à Glasgow. En peu de temps, il donne également son témoignage public aux côtés de ce groupe.

Carrière 
Il est ordonné pasteur baptiste à l'âge de 24 ans. De 1912 à 1926, il dirige trois congrégations dans le Grand Londres. Au cours de la période 1923-1926, il prend la parole lors de conférences avec Jessie Penn-Lewis et s'associe à son ministère de conférences et de publications, The Overcomer Témoignage. A la suite d'une crise spirituelle, Austin-Sparks rompt avec cette organisation en 1926 et il démissionne de son ministère de pasteur baptiste. Plus tard la même année, la congrégation d'Honor Oak quitte la dénomination baptiste. 

Avec des chrétiens, il crée un centre de conférence et de formation à Honor Oak, dans le sud-est de Londres. Un grand nombre de chrétiens participent à des conférences et à des cours au centre tout en restant dans des logements disponibles, certains y vivant pendant des années à la fois, participant à des cours bibliques, des services pratiques et des réunions d'église. Il y a un centre de conférence similaire entretenu pendant les étés à Heathfield House à Kilcreggan, en Écosse, qui appartenait à Honor Oak Christian Fellowship. Une fondation est créée pour la maison en 1931 . En 1960, Kilcreggan est donné pour la mission religieuse interconfessionnelle, WEC International.

Du centre Honor Oak Christian Fellowship, Austin-Sparks et ses collègues dirigent une maison d'édition qui publie un magazine bimensuel, Un témoin et un témoignage. Cette publication se poursuit de 1923 jusqu'à la mort d'Austin-Sparks en 1971. Theodore Austin-Sparks publie également des livres qu'il a écrits ou sont édités à partir de transcriptions de ses messages enregistrés. Auteur et conférencier prolifique, il publie d'abord la plupart de ses messages dans ses magazines bimensuels gratuits.

Parmi les nombreux livres écrits par T. Austin-Sparks, les plus connus sont L'École du Christ, La centralité et la suprématie du Seigneur Jésus-Christ et Nous avons vu sa gloire.

Le ministère de prédication d'Austin-Sparks le conduit à voyager à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie où il organise des conférences, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suisse, à Taïwan, aux Philippines et ailleurs . Beaucoup de ses messages ont été enregistrés. Il insiste pour que ses écrits et messages soient reproduits mot pour mot tels qu'ils ont été initialement parlés ou écrits .

Son travail au Honor Oak Christian Fellowship and Conference Center est d'envergure internationale. Beaucoup de ceux qui ont été formés sous son ministère sont devenus des missionnaires et des enseignants chrétiens, comme le montrent les notes des magazines Un Témoin et un Témoignage et dans les témoignages donnés. Cela lui a permis de travailler en étroite collaboration avec plusieurs dirigeants chrétiens bien connus au Royaume-Uni et dans d'autres pays, notamment l'Indien Bakht Singh, le Chinois Watchman Nee, Roger Forster de Forest Hill, Stephen Kaung de Richmond (Virginie) et Lance Lambert de Jérusalem.

Bibliographie

Références

Liens externes 

Écrivain britannique du XXe siècle
Écrivain baptiste
Naissance en 1888
Décès en 1971
Pasteur baptiste britannique